

Голліс — місто, штат Мен
 Голліс — місто, штат Нью-Гемпшир
 Голліс — місто, штат Оклахома
 Голліс — переписна місцевість, штат Аляска

Норвегія 
 Голліс